Jadowniki (gromada w powiecie brzeskim)
 Jadowniki (gromada w powiecie żnińskim)

także:

 Jadowniki Mokre (gromada) (powiat dąbrowski)